Silver Cloud (engl. silver cloud ‚silberne Wolke‘ oder ‚Silberwolke‘) steht für:

 Silver Cloud, Kreuzfahrtschiff
 Silver Cloud Air, deutsche Charterfluggesellschaft
 Rolls-Royce Silver Cloud, Pkw-Modell

Siehe auch:
 Silver Clouds, Rauminstallation von Andy Warhol